Monkey Love – cortometraggio del 1917 diretto da Ernest Smythe
Monkey Love – cortometraggio del 1928 diretto da Mannie Davis e Paul Terry
Monkey Love – cortometraggio del 1935 prodotto dalla Screen Gems
 Monkey Love – film del 2002 diretto da Mark Stratton